Ви́зи-стрит () — улица в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк. До сооружения комплекса ВТЦ автомобильное движение на Визи-стрит было открыто на всём её протяжении от Бродвея до реки Гудзон. Ныне на улице имеется два пешеходных участка: между Ривер-Террас и Норт-Энд-авеню и между Черч- и Вест-стрит. На востоке Визи-стрит переходит в Энн-стрит.

Своё название улица получила в честь преподобного Уильяма Визи (), который был первым пастором церкви Троицы и служил в ней с 1697 по 1746 годы. Помимо этого Визи основал школу для рабов и индейцев; эта школа действует до сих пор и расположена на западной 91-й улице. На стыке XVIII и XIX веков благодаря своему удачному расположению — у реки и недалеко от центра города — Визи-стрит, как и прилегающие к ней улицы, снискала популярность у местных зажиточных торговцев.

После разрушения башен ВТЦ участок улицы, проходящий близ комплекса, был закрыт для автомобильного движения. 16 июля 2002 года на западной оконечности Визи-стрит был открыт мемориал голоду в Ирландии 1845—1849 годов. Среди других достопримечательностей, расположенных на улице — старое  New York Evening Post и Верайзон-Билдинг, занесённые в Национальный реестр исторических мест США.

Ближайшей к Визи-стрит станцией метро является Всемирный торговый центр ().

Галерея

Примечания 

Нижний Манхэттен